BKD steht für:
 Bund der Kriegsblinden Deutschlands
 Bahnhof Berlin-Kaulsdorf (DS100-Code)
 Stephens County Airport (IATA-Code), Flughafen von Breckenridge (Texas), Texas

bkd steht für:
 Bukid (ISO-639-3-Code), philippinische Sprache auf Mindanao

Abkürzung